Сан Антонио лос Монтес има више значења:

 Сан Антонио лос Монтес (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио лос Монтес (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику